Букволтер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Букволтер, Брент (род. 1984) — американский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик.
 Букволтер, Гарри (1867—1930) — американский фотограф, кинорежиссёр и продюсер эпохи немого кино.